Lehmisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehmisaari (ö i Jämsä, Uuttana), 
 Lehmisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,33, long 24,73), 
 Lehmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 26,77), 
 Lehmisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Anninsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Lehmisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Lehmisaari (ö i Kajanaland), 
 Lehmisaari (ö i Viitasaari, Niinilahti), 
 Lehmisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Lehmisaari (ö i Saarijärvi Kalmarinselkä), 
 Lehmisaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Lehmisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Lehmisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Lehmisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 23,62), 
 Lehmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,46), 
 Lehmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,68), 
 Lehmisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Lehmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,14, long 28,25), 
 Lehmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 26,99), 
 Lehmisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 28,70), 
 Lehmisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Lehmisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Lehmisaari (ö i Kivijärvi), 
 Lehmisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,22), 
 Lehmisaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 

Robotskapade Finlandförgreningar